NGC 4562 (другие обозначения — NGC 4565A, UGC 7758, MCG 4-30-4, ZWG 129.8, KUG 1233+261, PGC 41955) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4562, NGC 4565A.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4562
Волосы Вероники (созвездие)
Группа Волос Вероники I